Поповский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Поповский, Александр Данилович (1897—1982) — русский писатель, популяризатор науки.
 Поповский, Богдан Васильевич (род. 1923) — инженер-строитель, специалист по сварным конструкциям, лауреат Ленинской премии.
 Поповский, Владо (род. 1955) — македонский политик, министр обороны.
 Поповский, Марк Александрович (1922—2004) — русский писатель, журналист, правозащитник, сын А. Д. Поповского.
 Поповский, Никола (род. 1962) — председатель Собрания Македонии и министр финансов.
 Поповский, Николай Никитич (1730?—1760) — один из первых профессоров Московского университета.
 Поповский, Панче (1924—1944) — югославский македонский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Поповский, Стефан (1870—1937) — польский художник.
 Иннокентий Поповский (? — не ранее 1707) — церковный и просветительский деятель, философ, психолог, педагог, ректор Киево-Могилянской академии

Топоним 
 Поповский — ныне несуществующий хутор во Фроловском районе Волгоградской области. 
 Поповский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области России.
 Поповский — ручей, впадает в Волгу в городе Рыбинск.

См. также 
 Попов